Kő-lik vagy Kőlik néven az alábbi barlangok lettek írásban említve:

Kő-lik

 Kő-lik, csákvári barlang.
 Kő-lik, a Mánfai-kőlyuk másik neve.
 Kő-lik, a Szeles-árki-sziklaodú másik neve.
 Kő-lik, a Szentgáli-kőlik másik neve.

Kőlik

 Kőlik, kemencei barlang.
 Kőlik, a csákvári Kő-lik másik neve.
 Kőlik, a Magos-hegyi 1. sz. barlang másik neve.
 Kőlik, a Magos-hegyi 8. sz. barlang másik neve.
 Kőlik, a Magos-hegyi 9. sz. barlang másik neve.
 Kőlik, a Mánfai-kőlyuk másik neve.
 Kőlik, a Szeles-árki-sziklaodú másik neve.
 Kőlik, a Szentgáli-kőlik másik neve.
 Kőlik, a Tátikai-kőlik másik neve.